Шату́ра — железнодорожная станция Казанского направления Московской железной дороги в одноимённом городе Московской области, является конечной для некоторых электропоездов.

Время движения поезда с Казанского вокзала — около 2 часов 20 минут. Станция является конечной для 6-7 пар электропоездов от Москвы-Казанской; также на станции останавливаются около 17 пар электропоездов в сутки маршрутов Москва-Казанская — Черусти и Куровская — Черусти. С 12 декабря 2016 г. следует по будням 1 экспресс №7394. Время в пути экспресса 2 часа 1 мин.

Имеет одну островную высокую платформу. На север от путей расположено здание вокзала, с залом ожидания и кассами. В 2013 году сооружён пешеходный мост, соединивший две части города по разные стороны железной дороги. С момента сооружения доступ на платформу допустим только с моста. 

На станции имеется два главных пути, один тупик для оборота и отстоя электропоездов, три приемо-отправочных пути. Местная работа осуществляется на путях грузового двора станции (оборудован козловым краном для работы с контейнерами массой до 5 тонн), тупикового пути с площадкой общего пользования. Имеется высокая платформа для погрузки автотранспорта. Кроме того, с востока к станции примыкают два подъездных пути: Шатурской ГРЭС и мебельной компании Шатура. К подъездному пути Шатурской ГРЭС также примыкает площадка с эстакадой для разгрузки сыпучих грузов,которая принадлежит Шатурскому заводу ЖБИ и может принимать до 10 вагонов. На станции находится одна из дистанций электроснабжения МЖД с помещением для специального подвижного состава. В западной горловине станции имеется охраняемый железнодорожный переезд трассы . В июне 2016 г. на станции были установлены турникеты.

Непосредственно у вокзального здания производят высадку и посадку многочисленные маршрутки на Керву, Мишеронский, Рошаль и Бакшеево. В 200 метрах на северо-восток от станции располагается городской автовокзал.

До 1990-х годов восточнее от станции имелось пересечение с узкоколейной дорогой входящей в Шатурскую узкоколейную сеть и ведшей, в том числе, к 18-му посёлку, посёлкам Керва, Северная Грива, Мишеронский, Бакшеево, с 1990-х годов путепровод используется для пропуска теплотрассы.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 

 Схема Казанского направления  на Яндекс.Расписания
 Расписание пригородных поездов на Яндекс.Расписания
 Расписание автобусов на Яндекс.Расписания
 Шатурская узкоколейка Андрей Оболенский

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции по алфавиту
Промежуточные станции
Станции 3 класса
Железнодорожные станции и платформы городского округа Шатура